Vinagre, líquid obtingut mitjançant fermentació acètica del vi i dels seus subproductes sovint utilitzat com a condiment
 Vinagre (sèrie), programa de televisió d'humor protagonitzat per Bruno Oro i Clara Segura